Торгейр Бервен (,  3 грудня 1991, Берген) — норвезький футболіст, нападник клубу «Волеренга».

Виступав, зокрема, за клуб «Твенте», а також молодіжну збірну Норвегії.

Клубна кар'єра 
Народився 3 грудня 1991 року в місті Берген. Вихованець футбольної школи клубу Oystese.

У дорослому футболі дебютував 2009 року виступами за команду «Одд Гренланд», у якій провів три сезони, взявши участь у 61 матчі чемпіонату. 

Протягом 2012—2013 років захищав кольори клубу «Волеренга».

Своєю грою за останню команду привернув увагу представників тренерського штабу клубу «Твенте», до складу якого приєднався 2014 року. Відіграв за команду з Енсхеде наступні два сезони своєї ігрової кар'єри.

Згодом з 2014 по 2022 рік грав у складі команд «Йонг Твенте», «Бранн», «Одд», «Русенборг», «Анкарагюджю» та «Газіантеп».

До складу клубу «Волеренга» приєднався 2022 року.

Виступи за збірні 
Протягом 2010–2013 років залучався до складу молодіжної збірної Норвегії. На молодіжному рівні зіграв у 13 офіційних матчах, забив 1 гол.

Статистика виступів

Статистика клубних виступів

Титули і досягнення

Особисті 
 Кращий бомбардир чемпіонату Норвегії: 2019 (21 м'яч)

Примітки

Посилання 
 
 
 

Уродженці Бергена
Норвезькі футболісти
Гравці молодіжної збірної Норвегії з футболу
Футболісти «Одда»
Футболісти «Волеренги»
Футболісти «Твенте»
Футболісти «Бранна»
Футболісти «Русенборга»
Футболісти «Анкарагюджю»
Футболісти «Газіантеп ББ»
Норвезькі футбольні легіонери
Футбольні легіонери в Нідерландах
Футбольні легіонери в Туреччині